El Campeonato Europeo de futsal de la UEFS (en inglés, UEFS Futsal Championship), también conocido como Eurofutsal, es un torneo internacional de fútbol sala en el que compiten las selecciones europeas de este deporte (AMF). Organizado por la UEFS, la primera edición del evento masculino tuvo lugar en 1989 y, desde 2004, tiene lugar cada dos años; por su parte, la primera edición de la competición femenina tuvo lugar en 2001 y se celebra cada dos años desde 2007.

Torneo masculino

Historial 

{| cellspacing="0" style="background: #EBF5FF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" width=100%
|- bgcolor=#006699 style="color:white; border: 1px #aaa solid;" align="center"
!width=5%|Año
!width=15%|Sede
!width=15%|Campeón
!width=5%|FinalResultado
!width=15%|Subcampeón
!width=15%|Tercer lugar
!width=5%|Resultado
!width=15%|Cuarto lugar

|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1989Detalles
|España
|Portugal
|
|
|Checoslovaquia
|
|Israel
|- align=center 
|1990Detalles
|Portugal
|Portugal
|
|Checoslovaquia
|
|
|Inglaterra
|-  align=center bgcolor=#D0E7FF
|1992Detalles
|Portugal
||
|Rusia
|Portugal
|
|Israel
|-  align=center 
|1995Detalles
|Marruecos
|Eslovaquia
|
|Marruecos
|Rusia
|
|República Checa
|-  align=center bgcolor=#D0E7FF
|1998Detalles
|Eslovaquia
|Rusia
|5-0
|
|Eslovaquia
|
|Bielorrusia
|-  align=center 
|2004Detalles
|Bielorrusia
|Bielorrusia
|4-0
|República Checa
|Rusia
|12-3
|Ucrania
|-  align=center bgcolor=#D0E7FF
|2006Detalles
| España
|Rusia
|3-1
|
|República Checa
|4-3
|Bélgica
|-  align=center 
|2008Detalles
|Bélgica
|Rusia
|3-3 (pró.)  (pen. 3-2)
|República Checa
|Bielorrusia
|2-1
|Bélgica
|- align=center  bgcolor=#D0E7FF
|2010Detalles
|Rusia
|Rusia
|5-2
|Bélgica
|República Checa
|4-4  (pró.)  (pen. 2-1)
|Bielorrusia
|-  align=center 
|2012Detalles
|Bielorrusia
|Bélgica
|4-1
|República Checa
|Rusia
|4-1
|España
|-  align=center bgcolor=#D0E7FF
|2014Detalles
|República Checa
|Bielorrusia
|2-1
|Bélgica
|España
|2-1
|Rusia
|-  align=center 
|2016Detalles
|Rusia
|Rusia
|5-4  (pró.)
|Italia
|República Checa
|y
|Kazajistán
|-  align=center bgcolor=#D0E7FF
|2018Detalles
| España
|Bélgica
|4-2
|República Checa
|Rusia
|y
|Letonia
|}

 Palmarés 
En cursiva, se indica el torneo en que el equipo fue local.

 Torneo femenino 
 Historial 
{| cellspacing="0" style="background: #EBF5FF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" width=100%
|- bgcolor=#006699 style="color:white; border: 1px #aaa solid;" align="center"
!width=5%|Año
!width=15%|Sede
!width=15%|Campeón
!width=5%|FinalResultado
!width=15%|Subcampeón
!width=15%|Tercer lugar
!width=5%|Resultado
!width=15%|Cuarto lugar
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2001Detalles
|Rusia
|Rusia
|liga
|Bielorrusia
|Ucrania
|liga
|Italia
|-  align=center 
|2004Detalles
|Rusia
|Rusia
|2:0
|
|Ucrania
|
|Bélgica
|-  align=center bgcolor=#D0E7FF
|2007Detalles
|República Checa
|República Checa
|liga
|Rusia
|Eslovaquia
|liga
|Ucrania
|-  align=center 
|2009Detalles
|Polonia
|Rusia
|Sin final
| (descalificada)
|República Checa
|'''1:0
|
|-  align=center bgcolor=#D0E7FF
|2011Detalles
|República Checa
|República Checa
|liga
|Rusia
|
|liga
|Francia
|-  align=center 
|2015Detalles
|España
|Rusia
|liga
|República Checa</span>
|
|liga
|Países Bajos
|-  align=center  bgcolor=#D0E7FF
|2017Detalles
|España
|Rusia
|liga
|Bélgica</span>
|
|'''liga
|
|}

 Palmarés 
En cursiva'', se indica el torneo en que el equipo fue local.

Véase también 
 Unión Europea de Futsal
 Campeonato Mundial de futsal de la AMF

Notas y referencias 

 
Europeo
Europeo